

Персоналії 

Штефан — чоловіче і'мя.
 Георгій Штефан — воєвода Молдови у 1653—1658 роках.
 Штефан Юрех — словацький генерал періоду Першої Словацької республіки.
 Штефан Ліндеманн — німецький фігурист.
 Штефан Барбу — румунський футболіст.

Прізвище 
 див. Штефан Августин
 Штефан Омелян — греко-католицький священик, закарпатський освітній і господарський діяч.
 Крістоф Штефан — німецький біатлоніст.
 Патрік Штефан — чеський хокеїст.
 Тобіас Штефан — швейцарський хокеїст.
 Вернер Штеффан — німецький військово-морський діяч, контрадмірал крігсмаріне
 Руді Штефан — німецький композитор.

Географічні пункти 

 Штефан-Воде — місто в Молдові.

Див. також 
Стефан